Kuchcikowo – gotowanie na ekranie – program kulinarny dla dzieci nadawany na antenie TVP1 od 15 września 2007 roku do 9 sierpnia 2008 roku.

W programie edukacyjnym dzieci w wieku 3-10 lat przygotowują smakowite potrawy z pomocą Cioteczki Palce Lizać, czyli Joanny Białobrzeskiej, która prowadzi warsztaty kulinarne dla małych dzieci. Dzieci dowiadują się, jak nakrywać do stołu oraz jak zachowywać się podczas jedzenia. Poznają m.in. kuchnię włoską, meksykańską i francuską.

Spis odcinków 
 Makarony (15.09.2007)
 Warzywa (22.09.2007)
 Sery (29.09.2007)
 Dynie i cukinie (06.10.2007)
 Domowa fabryka czekolady (13.10.2007)
 Przyjęcie na zielono (20.10.2007)
 Wszystko o kapuście (27.10.2007)
 Kluski i kluseczki (03.11.2007)
 Słodkości dla łasuchów (17.11.2007)
 Polskie smaki (24.11.2007)
 Kartoflisko (01.12.2007)
 Włoskie przysmaki (08.12.2007)
 Małe co nieco – przekąski (09.12.2007)
 Ryżowe specjały (15.12.2007)
 Owoce cytrusowe (16.12.2007)
 Kulinarne prezenty świąteczne (22.12.2007)
 Wigilia w Kuchcikowie (24.12.2007)
 Przyjęcie sylwestrowe (29.12.2007)
 Karnawałowe przyjęcie (05.01.2008)
 Sałatki (12.01.2008)
 Ogóreczki prosto z beczki (19.01.2008)
 Bajkowe potrawy (26.01.2008)
 Dziecięce smaczki (02.02.2008)
 Obiadek dla rodzinnej gromadki (09.02.2008)
 Marchewkowy zawrót głowy (16.02.2008)
 Jajka na wielkanocnym stole (23.02.2008)
 Kuchcikowa pierogarnia (01.03.2008)
 Wiosenne śniadanko (22.03.2008)
 Kuchnia meksykańska (29.03.2008)
 Owocowe smaki (12.04.2008)
 Niedzielny obiadek (20.04.2008)
 Francuskie przysmaki (10.05.2008)
 Lasagne – palce lizać (24.05.2008)
 Urodzinowe przyjęcie (14.06.2008)
 Truskawkowy zawrót głowy (28.06.2008)
 Dzień Dziecka w kuchcikowie (05.07.2008)
 Czas na piknik (19.07.2008)
 Dania na upalne dni (02.08.2008)
 Wakacyjne smaki (09.08.2008)

Telewizyjne programy kulinarne
Polskie programy telewizyjne dla dzieci